Personen
 Allan Pettersson (1911-1980), Zweeds componist
 Ann-Sofi Colling-Pettersson (1932), Zweedse turnster
 Carl Pettersson (1977), Zweeds-Amerikaanse golfprofessional
 Christer Pettersson (1947-2004), Zweeds crimineel
 Erik Pettersson (1944), Zweeds wielrenner
 Ferry Pettersson (1938-2000), Nederlands voetballer
 Gösta Pettersson (1940), Zweeds wielrenner
 Göta Pettersson (1926-1993), Zweedse turnster
 Jörgen Pettersson (1975), Zweedse voetballer
 Lukas Pettersson, Zweedse muziekproducer
 Rafael Pettersson (1976), Pools-Zweedse acteur
 Ronald Pettersson (1935-201), Zweeds ijshockeyspeler
 Stefan Pettersson (1963), Zweeds voetballer
 Sture Pettersson (1942-1963), Zweeds wielrenner
 Sven-Pelle Pettersson (1911-1995), Zweeds waterpolospeler
 Tom Pettersson (1990), Zweeds voetballer
 Tomas Pettersson (1947), Zweeds wielrenner

Zie ook 
 Petterson (doorverwijspagina)
 Petersson (doorverwijspagina)
 Peterson (doorverwijspagina)
 Petersen (doorverwijspagina)